José de Almeida e Vasconcelos Pinto Coelho (né le  à Lisbonne), plus connu sous le nom de José Pinto Coelho, est un homme politique portugais nationaliste, président du Parti national rénovateur (parti d'extrême-droite).

Biographie 
Designer graphique de profession et enseignant, il est marié et père de cinq enfants.

C'est un fervent opposant à l'immigration. En 2017, il déclare même que : .

Notes et références 

Personnalité politique portugaise
Naissance à Lisbonne
Naissance en septembre 1960
Nationaliste
Dirigeant de parti politique